Эта статья содержит информацию о квалификационных раундах Лиги чемпионов УЕФА 2007/08.

В рамках квалификации было проведено три раунда. В зависимости от еврокубкового коэффициента, который имеют клубы, команды стартуют с определённого раунда. Клубы, имеющие более высокий коэффициент, имеют преимущество при жеребьёвке.

Команды, проигравшие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, примут участие в первом раунде Кубка УЕФА.

Первый квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 29 июня 2007 года в Ньоне.

Первые матчи прошли 17—18 июля, ответные — 24—25 июля 2007 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 29 июня 2007 года одновременно с жеребьёвкой первого раунда.

Звёздочкой обозначены клубы с коэффициентом обыгранного соперника.

Первые матчи прошли 31 июля—1 августа, ответные — 7—8 августа 2007 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 3 августа 2007 года в Ньоне.

Звёздочкой обозначены клубы с коэффициентом обыгранного соперника.

Первые матчи прошли 14—15 августа, ответные — 28—29 августа 2007 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 2007/2008